Секвоя:
 Секвоя (людина) — ювелір племені черокі, який винайшов письмо черокі в 1821 році.
 Секвоя (Sequoia sempervirens) —  вид деревних рослин роду Секвоя (Sequoia) родини Кипарисові.
 Секвоя (рід) (Sequoia) — монотипний рід деревних рослин родини Кипарисові, що включає єдиний нині існуючий вид — секвою (Sequoia sempervirens).
 Секвоя (округ, Оклахома) — округ (графство) у штаті  Оклахома, США.
 Секвоя (штат) — назва американського штату, який пропонувалося створити у східній частині сучасної Оклахоми.
 Секвоя (національний та штатський парки) — національний і штатський парки, розташовані вздовж тихоокеанського узбережжя північної Каліфорнії у США.
 Секвоя (пам'ятка природи) — ботанічна пам'ятка природи, Закарпатська область

Див. також 
 Секвоядендрон (Sequoiadendron giganteum) — єдиний вид роду Секвоядендрон (Sequoiadendron), також відомий як «гігантська секвоя», «велінгтонія» та «мамонтове дерево».
 Метасеквоя (Metasequoia) — рід хвойних дерев родини Кипарисові (Cupressaceae).